Stumbern ist der deutsche Name ehemals ostpreußischer Dörfer in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Stumbern (1938–1946: Auersfeld), Kreis Goldap, siehe Kamaritschi im Rajon Osjorsk
 Stumbern, Kreis Pillkallen (1938–1946: Auertal, Kreis Schloßberg), heute im Rajon Krasnosnamensk: der Ort existiert nicht mehr
 Stumbern, historischer Name des Dorfes Groß Pillkallen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, jetzt: Meschduretschje (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew